Passe-Partout je francoski izraz, ki pomeni dobesedno iti povsod, zato se uporablja v raznih primerih, na primer kot:
 univerzalni ključ
 splošna prepustnica
 prosta vstopnica 
 del okvira pri slikah